Denne artikel beskriver kvalifikationen til EM i kvindehåndbold 2022 i Nordmakedonien, Slovenien og Montenegro.

32 hold havde tilmeldt sig deltagelse og konkurrerede om i alt 12 pladser ved EM-turneringen, i to adskilte kvalifikationsfaser. Gruppevinderne af fase 1 går videre til fase 2. De 24 hold inddeles derefter i seks grupper af fire hold.

Kvalifikationsfase 1

Seedning 
I alt var 11 hold seeded i kvalifikationsfasen 1.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Kvalifikationsfase 2

Seedning 
24 hold var med i lodtrækning den 25. marts 2022.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Noter

Referencer 

2022 (kvinder)
Håndbold i 2021
Håndbold i 2022
Kvindehåndbold